Wrye est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Bill Wrye (né en 1944), homme politique provincial canadien
 (1934-2015), scénariste et directeur américain
 (1924-2008), artiste d'arts abstraits américain

Homonymie de patronyme